Burnt Top bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Burnt Top (Montana)	
 Burnt Top (Oregon)